If You Can't Stand the Heat (album), het elfde studioalbum van de Engelse rockband Status Quo;
If You Can't Stand the Heat (single), een single van de Britse popgroep Bucks Fizz.